Ebro, een Spaanse rivier
Snelwegen AP-2 (Spanje) (Autopista del Nordeste) en AP-68 (Spanje) (Autopista Vasco-Aragonesa), onderdelen van een transitroute die deels deze rivier volgt, bijgenaamd Autopista del Ebro
 Ebro (Florida), een plaats in de VS
 Ebro (vrachtwagenmerk), een Spaans vrachtwagenmerk
 Ebro (tractors), de tractors die dit bedrijf produceerde